Az 1971–1972-es osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának hatvanegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 15 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Wacker Innsbruck csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Wacker Innsbruck az 1971-72-es szezon bajnoka.
 A Wacker Innsbruck részt vett az 1972–73-as bajnokcsapatok Európa-kupájában.
 A Rapid Wien részt vett az 1972–73-as kupagyőztesek Európa-kupájában.
 Az Austria Wien és az SK VÖEST Linz részt vett az 1972–73-as UEFA-kupában.
 Az 1. Simmeringer SC és az 'SK Bischofshofen kiesett a másodosztályba.

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok